Il doppio  del Roma Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Jamie Delgado e Ken Skupski erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Delgado ha fatto coppia con Andreas Siljeström, ma ha perso nel 2º turno contro Philipp Marx e Florin Mergea, mentre Skupski ha fatto coppia con Andreas Beck, ma ha perso nel 1º turno contro Dustin Brown e Rameez Junaid.

Andre Begemann e Martin Emmrich hanno battuto in finale Marx e Mergea 7–6(7–4), 6–3.

Teste di serie

  Andre Begemann /  Martin Emmrich (Campioni)
  Philipp Marx /  Florin Mergea (finale)

  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (quarti di finale)
  Andy Ram /  André Sá (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Roma Open 2013
ATP Challenger Tour 2013